Сортировка подсчётом (; сортировка посредством подсчёта ) — алгоритм сортировки, в котором используется диапазон чисел сортируемого массива (списка) для подсчёта совпадающих элементов. Применение сортировки подсчётом целесообразно лишь тогда, когда сортируемые числа имеют (или их можно отобразить в) диапазон возможных значений, который достаточно мал по сравнению с сортируемым множеством, например, миллион натуральных чисел меньших 1000. 

Предположим, что входной массив состоит из  целых чисел в диапазоне от  до , где . Далее алгоритм будет обобщён для произвольного целочисленного диапазона. Существует несколько модификаций сортировки подсчётом, ниже рассмотрены три линейных и одна квадратичная, которая использует другой подход, но имеет то же название.

Простой алгоритм 

Это простейший вариант алгоритма. Создать вспомогательный массив C[0..k], состоящий из нулей, затем последовательно прочитать элементы входного массива A, для каждого A[i] увеличить C[A[i]] на единицу. Теперь достаточно пройти по массиву C, для каждого  в массив A последовательно записать число j C[j] раз.

 SimpleCountingSort:
     for i = 0 to k
         C[i] = 0;
     for i = 0 to n - 1
         C[A[i]] = C[A[i]] + 1;
     b = 0;
     for j = 0 to k
         for i = 0 to C[j] - 1
             A[b] = j;
             b = b + 1;

Реализация на C:
 //array — указатель на начало массива
 //n — размер массива
 //k — максимальное число в массиве
 void countingSort(int* array, int n, int k) {
    int* c = (int*)malloc((k+1) * sizeof(*array));
    memset(c, 0, sizeof(*array)*(k+1));

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        ++c[array[i]];
    }
        
    int b = 0;
    for (int i = 0; i < k+1; ++i){
        for (int j = 0; j < c[i]; ++j) {
            array[b++] = i;
        }
    }

    free(c);
 }
Реализация на C++:
 #include <vector>
 #include <type_traits>
 #include <algorithm>

 template <typename std::enable_if_t<std::is_integral_v<T>, T>>
 void countingSort(std::vector<T>& array) {
    T max = std::max_element(array.begin(), array.end());
 	auto count = std::vector<T>(max+1, T(0));

 	for (T elem : array)
 		++c[elem];
	
 	T b = 0;
 	for (size_t i = 0; i < max+1; ++i) {
 		for (T j = 0; j < count[i]; ++j) {
 			array[b++] = i;
 		}
 	}	
 }Реализация на Java:private static void sortArrayByCountingMethod(int[] array) {

        //Найдём максимальное число в массиве
        int k = array[0]; //Максимальное число в массиве
        for (int i = 1; i < array.length; i++) {
            if (array[i] > k) {
                k = array[i];
            }
        }

        //Создадим новый массив длины k, по умолчанию наполненный нулями
        int[] tempArray = new int[k + 1];

        //Запишем в него количество вхождений каждого элемента поиндексно
        for (int value : array) {
            ++tempArray[value];
        }

        //Вставим элементы в исходный массив
        int b = 0;
        for (int i = 0; i < k + 1; ++i){
            for (int j = 0; j < tempArray[i]; ++j) {
                array[b++] = i;
            }
        }
    }

Алгоритм со списком 

Этот вариант () используется, когда на вход подается массив структур данных, который следует отсортировать по ключам (key). Нужно создать вспомогательный массив C[0..k - 1], каждый C[i] в дальнейшем будет содержать список элементов из входного массива. Затем последовательно прочитать элементы входного массива A, каждый A[i] добавить в список C[A[i].key]. В заключении пройти по массиву C, для каждого  в массив A последовательно записывать элементы списка C[j]. Алгоритм устойчив.

 ListCountingSort
     for i = 0 to k - 1
         C[i] = NULL;
     for i = 0 to n - 1
         C[A[i].key].add(A[i]);
     b = 0;
     for j = 0 to k - 1
         p = C[j];
         while p != NULL
             A[b] = p.data;
             p = p.next();
             b = b + 1;

Устойчивый алгоритм 

В этом варианте помимо входного массива A потребуется два вспомогательных массива — C[0..k - 1] для счётчика и B[0..n - 1] для отсортированного массива. Сначала следует заполнить массив C нулями, и для каждого A[i] увеличить C[A[i]] на 1. Далее подсчитывается количество элементов меньших или равных . Для этого каждый C[j], начиная с C[1], увеличивают на C[j - 1]. Таким образом в последней ячейке будет находиться количество элементов от  до  существующих во входном массиве. На последнем шаге алгоритма читается входной массив с конца, значение C[A[i]] уменьшается на 1 и в каждый B[C[A[i]]] записывается A[i]. Алгоритм устойчив.

 StableCountingSort
     for i = 0 to k - 1
         C[i] = 0;
     for i = 0 to n - 1
         C[A[i]] = C[A[i]] + 1;
     for j = 1 to k - 1
         C[j] = C[j] + C[j - 1];
     for i = n - 1 to 0
         C[A[i]] = C[A[i]] - 1;
         B[C[A[i]]] = A[i];

Обобщение на произвольный целочисленный диапазон 

Возникает несколько вопросов. Что делать, если диапазон значений (min и max) заранее не известен? Что делать, если минимальное значение больше нуля или в сортируемых данных присутствуют отрицательные числа? Первый вопрос можно решить линейным поиском min и max, что не повлияет на асимптотику алгоритма. Второй вопрос несколько сложнее. Если min больше нуля, то следует при работе с массивом C из A[i] вычитать min, а при обратной записи прибавлять. При наличии отрицательных чисел нужно при работе с массивом C к A[i] прибавлять |min|, а при обратной записи вычитать.

Анализ 

В первых двух алгоритмах первые два цикла работают за  и , соответственно; двойной цикл за . В третьем алгоритме циклы занимают , ,  и , соответственно. Итого все три алгоритма имеют линейную временную трудоёмкость . Используемая память в первых двух алгоритмах равна , а в третьем .

Квадратичный алгоритм сортировки подсчётом 

Также сортировкой подсчётом называют немного другой алгоритм. В нём используются входной массив A и вспомогательный массив B для отсортированного множества. В алгоритме следует для каждого элемента входного массива A[i] подсчитать количество элементов меньших него  и количество элементов, равных ему, но стоящих ранее  (). B[c] присвоить A[i]. Алгоритм устойчив.

 SquareCountingSort
     for i = 0 to n - 1
         c = 0;
         for j = 0 to i - 1
             if A[j] <= A[i]
                 c = c + 1;
         for j = i + 1 to n - 1
             if A[j] < A[i]
                 c = c + 1;
         B[c] = A[i];

Анализ 

Очевидно, временная оценка алгоритма равна , память .

Примеры реализации

Компонентный Паскаль 
Простой алгоритм.
PROCEDURE CountingSort (VAR a: ARRAY OF INTEGER; min, max: INTEGER);
  VAR
    i, j, c: INTEGER;
    b: POINTER TO ARRAY OF INTEGER;
BEGIN
  ASSERT(min <= max);
  NEW(b, max - min + 1);
  FOR i := 0 TO LEN(a) - 1 DO INC(b[a[i] - min]) END;
  i := 0;
  FOR j := min TO max DO
    c := b[j - min];
    WHILE c > 0 DO
      a[i] := j; INC(i); DEC(c)
    END
  END
END CountingSort;

Реализация на PascalABC.Net
const
  n = 20;

begin
  var a := ArrRandomInteger(n,0,100);
  a.Println;
  var max := a.Max;
  
  var c := |0|*(max+1);
  for var i := 0 to a.Length-1 do 
    c[a[i]] += 1;
  
  var j := 0;
  for var i := 0 to max do
    for var k := 1 to c[i] do 
    begin 
      a[j] := i; 
      j += 1; 
    end;
  a.Println;
end.

Реализация на Python 
a = list(map(int, input().split())) # считывание списка

cnt = [0] * (max(a) + 1)  # генерация списка нулей длиной в максимальный элемент списка a

for item in a:
    cnt[item] += 1   # когда мы встречаем число в списке, увеличиваем его значение на 1

# добавляем count раз число num в результат
result = [num for num, count in enumerate(cnt) for i in range(count)] 

print(result)  # выводим отсортированный список

См. также 
 Алгоритм сортировки
 O-большое
 Временная сложность алгоритма

Примечания

Литература

Ссылки 
 Визуализатор1 — Java-аплет.
 Визуализатор2 — Java-аплет.

Алгоритмы сортировки